Bernardo Hernández González (1970), imprenditore spagnolo nel settore tecnologico.
Bernardo Hernández Villaseñor (1942), calciatore messicano.
BEHER, prosciuttificio spagnolo fondato nel 1930 da Bernardo Hernández Blázquez.